Osoby o tym nazwisku:
 Jörgen Moberg – szwedzki piłkarz
 Lars-Erik Moberg – szwedzki kajakarz, olimpijczyk
 Vilhelm Moberg – szwedzki pisarz
 Wilhelm Moberg – szwedzki żeglarz, olimpijczyk

Inne:
 (7360) Moberg – planetoida z pasa głównego asteroid